François de Beauharnais est le nom de plusieurs membres de la maison de Beauharnais. Parmi ceux-ci, on peut citer :
 François  de Beauharnais (d. 1587), premier membre de la famille à accoler la particule de au nom Beauharnais ;
 François II de Beauharnais (-1651), fils du précédent, député du tiers état aux États généraux de 1614 ;
 François III de Beauharnais, fils du précédent, conseiller d’État de Gaston d'Orléans, ainsi que de Marie de Médicis.
 François de Beauharnais de La Boëche (1655-1746), intendant des colonies et des armées navales de la marine française ;
 François de Beauharnais (1714-1800), gouverneur et lieutenant général pour le Roi à la Martinique, beau-père de Joséphine de Beauharnais ;
 François de Beauharnais (1756-1846), fils du précédent, député de la Noblesse aux États généraux de 1789.